Joan Pequeño o Jan Pequeño (Joan Petit en el original occitano) es una canción infantil tradicional y una danza infantil popular en diversas regiones de España y Francia. La melodía en occitano de esta canción, un poco diferente en catalán (de la que deriva la versión en castellano), también se conoce en el País Vasco con el nombre de Ipurdi dantza. 

Según Joan Amades, esta canción juego o canción bailada es conocida y cantada por toda la cordillera pirenaica y su popularidad llega hasta más allá de la costa atlántica. También según Amades, a principios del siglo XX en algunos lugares se cantaba en carnaval con una coreografía bastante erótica, en la cual el término "dedo" podía ser interpretado en un sentido figurado.

Origen 
Joan Pequeño es un personaje muy conocido en la historia popular occitana. La canción debe su origen a Joan Pequeño, un labrador occitano que el 1643, en Villefranche-de-Rouergue, capitaneó la Revuelta de los Crocants de Rouergue contra el rey de Francia Luis XIV. Cuando fue capturado, fue condenado al suplicio de la rueda. La canción infantil conocida hoy es el resultado de la evolución de esta historia y es por esta razón que en la canción se citan las diferentes partes del cuerpo, puesto que la tortura de la rueda mutilaba progresivamente el condenado.

Si bien en la melodía en catalán la letra ha perdido prácticamente las connotaciones que la inspiraron, en Occitania se continúa utilizando una letra que recuerda perfectamente los hechos en diferentes versiones.

Letra 
{| class="wikitable"
|+Joan Pequeño
!Occitano
!Versión en catalán
!Versión en español
|-
|Joan Petit que dança!
Joan Petit que dança!

Per lo rei de França,

Per lo rei de França,

Amb lo pè, pè, pè,

Per aquel dançava Joan Petit.Joan Petit que dança!Joan Petit que dança!Per lo rei de França,Per lo rei de França,Amb lo det, det, detPer aquel dançava Joan Petit.

Joan Petit que dança!

Joan Petit que dança!

Per lo rei de França,

Per lo rei de França,

Amb la camba, camba, camba

Per aquel dançava Joan Petit.Joan Petit que dança!Joan Petit que dança!Per lo rei de França,Per lo rei de França,Amb la cuèissa, cuèissa, cuèissaPer aquel dançava Joan Petit.

Joan Petit que dança!

Joan Petit que dança!

Per lo rei de França,

Per lo rei de França,

Amb lo cuol, coul

Per aquel dançava Joan Petit.
|En Joan petit quan balla
Balla, balla, balla

En Joan petit quan balla

Balla amb el dit

Amb el dit, dit, dit

Així balla en Joan petit

En Joan petit quan balla

Balla, balla, balla

En Joan petit quan balla

Balla amb la mà

Amb la mà, la, mà

Amb el dit, dit dit

Així balla en Joan petit

En Joan petit quan balla

Balla, balla, balla

En Joan petit quan balla

Balla amb el colze

Amb el colze, colze, colze

Amb la mà, mà, mà

Amb el dit, dit dit

Així balla en Joan petit

En Joan petit quan balla

Balla, balla, balla

En Joan petit quan balla

Balla amb el peu

Amb el peu, peu, peu

Amb el colze, colze, colze

Amb la mà, mà, mà

Amb el dit, dit dit

Així balla en Joan petit
|El Joan Pequeño cuando baila,
baila, baila, baila.

En Joan Pequeño cuando baila,

baila con el dedo.

Con el dedo, dedo, dedo:

así baila el Joan Pequeño.

En Joan Pequeño cuando baila,

baila, baila, baila.

En Joan Pequeño cuando baila,

baila con la mano.

Con la mano, mano, mano,

con el dedo, dedo, dedo:

así baila el Joan Pequeño.

En Joan Pequeño cuando baila,

baila, baila, baila.

En Joan Pequeño cuando baila,

baila con el codo.

Con el codo, codo, codo,

con la mano, mano, mano,

con el dedo, dedo, dedo:

así baila el Joan Pequeño.

En Joan Pequeño cuando baila,

baila, baila, baila.

En Joan Pequeño cuando baila,

baila con el pie.

Con el pie, pie, pie,

Con el codo, codo, codo,

con la mano, mano, mano,

con el dedo, dedo, dedo:

así baila el Joan Pequeño.
|}

 Véase también 

 Canciones infantiles

 Referencias 

 Bibliografía 

 AMADES, Joan. Folclore de Cataluña. Cançoner''. Barcelona: Selecta, 1979.

Enlaces externos 
 Audio de la canción 
 La canción en catalán

Música tradicional de Cataluña